Парламентские выборы в Швейцарии проходили 25 октября 1959 года для избрания 36-го Национального совета. В результате Социал-демократическая партия и Свободная демократическая партия стали крупнейшими парламентскими партиями Национального совета, получив обе по 51 месту из 196 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Выборы 1959 года
1959 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии
Октябрь 1959 года